Обере́мченко — українське прізвище.

 Оберемченко Ігор Вікторович (*1970) — український футболіст та футзаліст, нападник і півзахисник.
 Оберемченко Микола Васильович (1909—1945) — Герой Радянського Союзу (1945).
 Оберемченко Яків Васильович — український кардіолог, доктор медичних наук, професор.

Українські прізвища
Прізвища на -енко